Příjmení Trapl nese více různých osobností:

 Karel Trapl (1881–1940) – rakousko-uherský, český a československý státní úředník, národohospodář a politik
 Miloš Trapl (* 1935) – český historik a spisovatel
 Tomáš Trapl (* 1964) – český muzikálový herec